Fack ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Fack (1863–1931), deutscher Lehrer und Rhöndichter
 Carl Ludwig Fack (1820–1870), deutscher Kaufmann und Abgeordneter 
 Fritz Ullrich Fack (1930–2019), deutscher Journalist
 Hermann von Fack (1833–1894), württembergischer Generalmajor 
 Johann(es) (Andreas) Fack (latinisiert: Faccius) (1698–1775), deutscher evangelischer Theologe, Philosoph und Philologe
 Johann Heinrich Fack (1852–1925), deutscher Schiffbauer
 Marx Fack (1823–1911), deutscher Gymnasiallehrer und Naturforscher
 Robbert Fack (1917–2010), niederländischer Diplomat

FACK steht als Abkürzung für:
 Full Acknowledge, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#F

Siehe auch:
 FAK
 FAC
 FACC
 FAG
 FAQ
 Fuck (Begriffsklärung)
 Fack ju Göhte (Filmreihe)
 Fack ju Göhte – Das Musical

Abkürzung